Por Iván Guerrero puede referirse a:

 Iván Guerrero Mena, periodista y presentador de televisión chileno.
 Iván Guerrero (árbitro), árbitro de fútbol chileno.
 Mario Iván Guerrero, futbolista hondureño.